Jerusalemkirche steht für:

 Jerusalemkirche (Berlin)
 Jerusalemkirche (Brügge), Belgien
 Jerusalem-Kirche (Hamburg)
 Jerusalemskirken (Kopenhagen), Dänemark
 Jerusalemkirche (Rüper), Wendeburg, Niedersachsen
 Jerusalemkirche (Taufkirchen), Bayern

Siehe auch:
 Church of the New Jerusalem
 Jerusalemkapelle
 Santa Croce in Gerusalemme (Rom)

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)